Espinal puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Espinal, municipio de Veracruz, México;
 Espinal, localidad de Veracruz, México;
 Espinal, concejo del municipio de Erro, Navarra, España;
 El Espinal, municipio del departamento del Tolima, Colombia.

Botánica 
 El nombre común de la planta Crataegus monogyna;
 El nombre común de la planta Caralluma europaea;

Biogeografía 
 Ecorregión terrestre espinal en el centro de Argentina.
Provincia fitogeográfica del espinal en el centro de Argentina.